Verdensmesterskaberne i tennis på overdækket bane 1920 var det tredje VM i tennis på overdækket bane. Mesterskaberne blev spillet i Queen's Club i London, Storbritannien i perioden 11. - 23. oktober 1920. Der blev spillet om fem mesterskabstitler: herresingle, damesingle, herredouble, damedouble og mixed double. Mesterskabet var officielt anerkendt som verdensmesterskab af International Lawn Tennis Federation.

Herresinglemesterskabet blev vundet af værtslandets Gordon Lowe, som i finalen besejrede sin landsmand Walter Crawley med 6–2, 6–3, 6–1. I herredouble blev det også til britisk sejr, idet Percival Davson og Theodore Mavrogordato vandt finalen over det britisk-newzealandske par Alfred Beamish og Francis Fisher med 4–6, 10–8, 13–11, 3–6, 6–3. Damesingletitlen blev vundet af Geraldine Beamish, som i finalen slog Kitty McKane med 6–2, 5–7, 9–7. Damedoublemesterskabet blev vundet af finalisterne i damesingle, Storbritanniens Geraldine Beamish og Kitty McKane, som besejrede briten Doris Craddock og sydafrikaneren Irene Bowder Peacock med 6–3, 7–5. Endelig sejrede Francis Fisher og Irene Bowder Peacock i mixed double-turneringen, hvor det newzealandsk-sydafrikanske par i finalen sikrede den eneste ikke-britiske sejr ved at vinde over Stanley Doust fra Australien og Kitty McKane fra Storbritannien på walkover.

Resultater

Finaler

Herresingle 

Herresinglemesterskabet havde deltagelse af 44 spillere, og alle kampene blev spillet bedst af fem sæt. Verdensmesterskabet blev vundet af værtslandets Gordon Lowe, som i finalen besejrede sin landsmand Walter Crawley med 6–2, 6–3, 6–1, og som dermed vandt sit første og eneste verdensmesterskab i karrieren.

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damesingle 
Damesingleturneringen havde deltagelse af 25 spillere, og VM-titlen blev vundet af briten Geraldine Beamish, som i finalen slog Kitty McKane med 6–2, 5–7, 9–7. Det var tredje gang i træk ved VM på overdækket bane, at damesingletitlen blev vundet af en brite, men det var første og eneste gang, at Geraldine Beamish vandt en VM-titel i damesingle. Hun havde dog tidligere vundet VM-titler i damedouble og mixed double.

Herredouble 

I herredouble blev det også til britisk sejr, idet Percival Davson og Theodore Mavrogordato vandt finalen over det britisk-newzealandske par Alfred Beamish og Francis Fisher med 4–6, 10–8, 13–11, 3–6, 6–3. Og det skulle vise sig at blive den eneste gang at VM-titlen i herredouble på overdækket bane ikke blev vundet af et fransk par. Det skulle endvidere vise sig at blive Davson og Mavrogordatos eneste VM-titel i deres karrierer.

Damedouble 

Damedoublemesterskabet havde deltagelse af 11 par og blev vundet af de forsvarende mestre, Storbritanniens Geraldine Beamish og Kitty McKane. De to singlefinalister vandt i finalen over briten Doris Craddock og sydafrikaneren Irene Bowder Peacock med 6–3, 7–5, og de sikrede sig dermed den anden af deres i alt fire VM-titler i damedouble.

Resultater fra kvartfinalerne og frem:

Mixed double 

Mixed double-rækken var den eneste, der ikke endte med britisk sejr, eftersom titlen gik til Francis Fisher og Irene Bowder Peacock. I finalen besejrede det newzealandsk-sydafrikanske par Stanley Doust fra Australien og Kitty McKane fra Storbritannien på walkover. Dermed blev Irene Bowder Peacock den første sydafrikanske tennisspiller, der vandt en VM-titel. Turneringen havde deltagelse af 22 par.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - World Covered Court Championships 1920  
 Tennis Warehouse - Winners of the World Covered Court Championship  
 TennisForum - 1920 results

Noter 

1920
Tennis i 1920